Deux classes de navires ont porté le nom de classe Mars :
 les navires de lignes de la classe Mars de la Royal Navy en service entre 1794 et 1823 ;
 la classe Mars, navire de ravitaillement de la United States Navy, en service des années 1960 aux années 2000 ;
De plus il y eut des navires français portant ce nom : 
Mars (1705), détruit en 1721.
Mars (1740), capturé par le  en 1746 retrouvant du service sous le nom de HMS Mars, épave en 1755 près de Halifax.
Mars (1762), épave en 1765.
Mars (1770), brula en 1773.
Mars (1860), renommé Sceptre en 1835, puis Masséna en 1840, rééquipé en navire à vapeur en 1856, reprit du service en 1860. Retiré du service en 1881 en ponton à Toulon, détruit en 1906.